Chondrillidae är en familj av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Chondrillidae i ordningen Chondrosida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hadromerida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chondrillidae 29 arter. 

Chondrillidae är enda familjen i ordningen Chondrosida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Chondrillidae